

Toponyme

Belgique 
 Mariekerke est une section de la commune belge de Bornem

Pays-Bas 
 Mariekerke est une ancienne commune néerlandaise dépendant aujourd'hui de la commune de Veere

Homonymie de localités